Па́мятник Ше́лихову — название монументальных сооружений, установленных в честь Григория Шелихова:

 Памятник Шелихову (Рыльск)
 Памятник Шелихову (Иркутск) — на могиле в Знаменском монастыре Иркутска.
 Памятник Шелихову (Шелехов)